Striježevica je lahko:
 Striježevica, Maglaj (Bosna in Hercegovina)
 Striježevica, Brestovac (Hrvaška)